Serbiens SuperLiga 2009-10 var den 4. udgave af det serbiske mesterskab i fodbold. Turneringen blev afviklet fra den 15. august, 2009 og blev afsluttet den 16. maj, 2010.

FK Partizan vandt deres 22. mesterskab.

Tabel

Målscorere 
!Pr. 16. maj, 2010; Kilder: Superligaens hjemmeside  , soccerway.com 

Fodboldsæson 2009-10
Fodbold i Serbien